Nome di due diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Takatsuki (Osaka) – stazione della città di Takatsuki
Stazione di Takatsuki (Shiga) – stazione della città di Nagahama